Il campionato africano di pallavolo maschile è una competizione sportiva continentale a cadenza biennale organizzata dalla Confédération Africaine de Volleyball (CAVB), la federazione africana della pallavolo.

Si tratta di un torneo tra nazionali, che assegna il titolo di campione africano alla nazionale vincitrice.

La prima edizione si tenne nel 1967 in Tunisia. La manifestazione venne ripetuta negli anni seguenti con frequenza variabile. Dal 1989 si tiene ogni due anni, negli anni dispari.

Edizioni

Medagliere

Collegamenti esterni